Тренина — название нескольких населённых пунктов:
 Тренина — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Тренина — деревня в Тобольском районе Тюменской области.